Política:
 PSM-Entesa Nacionalista, federació de partits de les Illes Balears I Pitiüses.
 Partit Socialista de Mallorca-Entesa, partit polític de Mallorca.
 Partit Socialista de Menorca, partit polític de Menorca.
 Partit Socialista de Madrid-PSOE
 Informàtica:
 PSM (revista), publicació de videojocs.
 Geografia
 El Puerto de Santa María
 Esports
 PSM Makassar, club indonesi de futbol de la ciutat de Makassar, Cèlebes.